Die Abkürzung FIAP steht für:

 Fédération Internationale de l’Art Photographique, dem Dachverband für Amateur- und Profifotografen.
 Festival Iberoamerico de la Publicidad, ein iberoamerikanisches Festival der Werbebranche
 Food Improvement Agents Packaging, dem EU Zusatzstoffpaket mit den Verordnungen Verordnung (EG) Nr. 1331/2008, Verordnung (EG) Nr. 1332/2008, Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 und Verordnung (EG) Nr. 1334/2008

FIAP